14-й полк может означать:

Пехотные полки 
 Олонецкий 14-й пехотный полк
 14-й вирджинский пехотный полк
 Грузинский 14-й гренадерский полк
 14-й егерский полк

Стрелковые полки 
 14-й стрелковый Ленинградский Краснознамённый полк
 Сибирский 14-й стрелковый полк
 Финляндский 14-й стрелковый полк
 Туркестанский 14-й стрелковый полк

Авиационные полки 
 14-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова полк имени А.А. Жданова  
14-й гвардейский истребительный авиационный Клайпедский Краснознамённый ордена Ушакова полк ВВС ВМФ